Suipacha bezeichnet:

 Suipacha (Bolivien), Ort in Bolivien
 Suipacha (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Partido Suipacha, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Río Suipacha, Fluss in Bolivien